Pape Sarr ist der Name folgender Personen:
* Pape Sarr (Fußballspieler, 1977) (* 1977), senegalesischer Fußballspieler 
 Pape Sarr (Fußballspieler, 2002) (* 2002), senegalesischer Fußballspieler